Haukokjauratjah kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Haukokjauratjah (Jokkmokks socken, Lappland, 739875-162114), sjö i Jokkmokks kommun, 
Haukokjauratjah (Jokkmokks socken, Lappland, 740481-163407), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,83 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn